

Geografia
 Laroche-près-Feyt – comune francese situato nel dipartimento della Corrèze
 Laroche-Saint-Cydroine – comune francese situato nel dipartimento della Yonne

Persone
 Gérald Laroche (1964) – attore francese
 Guy Laroche (1921-1989) – stilista francese
 Jade Laroche (1989) – attrice pornografica, showgirl e disc jockey francese
 Philippe LaRoche (1966) – ex sciatore freestyle canadese
 Raymonde de Laroche (1882-1910) – aviatrice e attrice teatrale francese